

Persone
Francesco Piranesi (1758-59?–1810) – architetto, incisore e acquafortista italiano, figlio dell'incisore Giovanni Battista
Giovanni Battista Piranesi o Giambattista Piranesi (1720-1778) – incisore, architetto e teorico dell'architettura italiano
Laura Piranesi – (1755-1785) – incisore e acquafortista italiana
Pietro Piranesi (1774?–...) – editore, politico e rivoluzionario italiano

Letteratura
 Piranesi – romanzo di Susanna Clarke del 2020

Altro
11336 Piranesi – asteroide della fascia principale del sistema solare